Stiermensch steht für:

 Minotaurus, Mischwesen aus der griechischen Mythologie mit menschlichem Körper und Stierkopf
 Stiermensch (Fabelwesen), Mischwesen aus der mesopotamischen Mythologie mit Kopf und Oberkörper eines Menschen und Ohren, Hörnern und Unterkörper eines Stieres